Finelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Finelli (* 1967), italienischer Basketballspieler
 Antonio Finèlli (* 1985), italienischer Künstler
 Carlo Finelli (1785–1853), italienischer Bildhauer
 Giuliano Finelli (1602–1653), italienischer Bildhauer